Elena Garro (1916-1998) – giornalista, sceneggiatrice e scrittrice messicana
Emilio Garro (1887-1975) – scrittore, giornalista e religioso italiano
José Antonio Ardanza Garro (1941) – politico spagnolo 
José de Garro, soprannominato "El Santo" (1623-1702) – generale spagnolo 
José Garro (1986) – calciatore costaricano
Juan Garro (1992) – calciatore argentino
Julio Garro (1972) – politico e avvocato argentino
Orlando Garro (1938) – calciatore argentino
Oscar Garro (1922) – ex calciatore argentino
Sykes Garro (1993) – calciatore gibilterrino